Бигль, Бигл ():

 Бигль — порода собак.
 «Бигль» (2012) — российский детективный сериал.
 HMS Beagle — название кораблей Королевского флота Великобритании, в том числе HMS Beagle (1820) — корабль, на котором в 1831—1836 годах совершил путешествие Чарлз Дарвин.
 «Бигль-2» — посадочный модуль, предназначенный для исследований в рамках миссии Марс-экспресс в 2003 году.
 «Бигль-3» («Бигль-2: Эволюция») — предложенная миссия на Марс, целью которой был поиск прошлой и настоящей жизни на Марсе.
 Бигл — пролив, разделяющий главный остров архипелага Огненная Земля и лежащие к югу от него острова Осте, Наварино и другие более мелкие.
 Бигль — 35-метровый марсианский ударный кратер, расположенный на плато Меридиана.
 (656) Бигль — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу Ch.
 Beagle — система поиска для Linux и других UNIX‐подобных систем, позволяющая искать документы, журналы бесед, письма, контакты.
 Beagle — одно из названий компьютерного червя Bagle.
 Бигл, Джей (род. 1985) — канадский хоккеист, центральный нападающий.
 Бигл, Питер (род. 1939) — американский писатель и сценарист.